Wilhelm Garbe ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Garbe (Feldhüter) (1859–1926), deutscher Feldhüter
 Wilhelm Garbe (Sportfunktionär) (1893–1967), deutscher Manager und Sportfunktionär